The Supremes () — американская девичья группа, трио (1959—1977). Считаются самым успешным американским музыкальным коллективом 1960-х годов и до сих пор считаются самой успешной женской группой. The Supremes выступали в стилях ритм-н-блюз, поп, соул и диско. В период с 22 августа 1964 по 27 декабря 1969 года их синглы 12 раз возглавляли Billboard Hot 100. Единственной неизменной участницей коллектива на протяжении его истории оставалась Мэри Уилсон.

История 
Коллектив появился в 1959 году в Детройте, штат Мичиган. Вначале выступали квартетом, названным The Primettes, в состав которого входили Флоренс Баллард, Мэри Уилсон, Дайана Росс и Бетти Макглоун. В 1960 году Барбара Мартин сменила Макглоун, а группа подписала контракт с лейблом «Motown», сменив название на The Supremes. В начале 1962 года Мартин ушла из коллектива, и девушки стали выступать втроём. Группа добилась успеха к середине 1960-х благодаря незаурядному таланту Дайаны Росс.

В попытке удержать в группе мечтавшую о сольной карьере Росс директор Motown Берри Горди в 1967 году переименовал команду в Diana Ross & the Supremes и заменил Баллард новой участницей Синди Бёрдсонг. В 1970 году Дайана Росс всё-таки ушла из группы и начала успешную сольную карьеру, а на её место взяли Джин Террелл. После 1972 года состав The Supremes часто менялся (в неё входили Линда Лоренс, Шерри Пэйн, Сюзан Грин, возвращалась Синди Бёрдсонг). Коллектив прекратил своё существование в 1977 году.

Попытка турне по США, предпринятая в 2000 году Росс, Лоренс и Пэйн, не имела успеха, поскольку последние пришли в The Supremes после ухода Росс, когда пик их успеха уже остался в прошлом. Впрочем, большой успех у кинокритиков и публики имел снятый в 2006 году фильм «Девушки мечты», в котором обыгрывается творческий путь The Supremes.

Участники группы разных лет

The Primettes

1959—1960 
 Дайана Росс
 Мэри Уилсон
 Флоренс Баллард
 Бетти Макглоун

1960—1961 
 Дайана Росс
 Мэри Уилсон
 Флоренс Баллард
 Барбара Мартин

The Supremes

1961—1962 
 Дайана Росс
 Мэри Уилсон
 Флоренс Баллард
 Барбара Мартин

1962—1967 
 Дайана Росс
 Мэри Уилсон
 Флоренс Баллард

Diana Ross & the Supremes

1967 
 Дайана Росс
 Мэри Уилсон
 Флоренс Баллард

1967—1970 
 Дайана Росс
 Мэри Уилсон
 Синди Бёрдсонг

The Supremes

1970—1972 
 Мэри Уилсон
 Синди Бёрдсонг
 Джин Террелл

1972—1973 
 Мэри Уилсон
 Джин Террелл
 Линда Лоренс

1973—1976 
 Шерри Пэйн
 Мэри Уилсон
 Синди Бёрдсонг

1976—1977 
 Шерри Пэйн
 Мэри Уилсон
 Сьюзан Грин

Дискография

Студийные альбомы 

 1 Peaked at number six on Billboard magazine’s Top Holiday Albums chart.
 2 Diana Ross & the Supremes with The Temptations.
 3 The Supremes with the Four Tops.

Фильмография 
 T.A.M.I. Show (1965)
 Beach Ball (1965)
 Девушки мечты (2006)

Примечание

Ссылки 
 The Supremes в Зале славы вокальных групп 

Supremes
Музыкальные коллективы из Детройта
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1959 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1977 году
Члены Зала славы рок-н-ролла
Гёрл-группы США
 
Исполнители Motown